Asmara är en flygplats i Eritrea.   Den ligger i regionen Maakel, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Asmara. Asmara ligger  meter över havet.

Terrängen runt Asmara är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Asmara. Runt Asmara är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Asmara,  km norr om Asmara. Omgivningarna runt Asmara är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Eritrea